Headley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Headley, Surrey, 
 Headley, East Hampshire, 
 Headley, Basingstoke and Deane – en ort i Ashford Hill with Headley, Basingstoke and Deane, Hampshire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar